Нуево Мичоакан има више значења:

 Нуево Мичоакан (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нуево Мичоакан (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нуево Мичоакан, Естасион Рито (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Нуево Мичоакан, Ла Мичоакана (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику